Private puede referirse a:

 Domicilio privado (Private), una película de Italia.
 Private Media Group, empresa mundial de pornografía con sede en la ciudad de Barcelona (España).
 Private (novela de James Patterson), una novela de James Patterson.
 El soldado raso (en inglés, private), miembro de las fuerzas armadas que ya ingresó y es efectivo, pero que ocupa el escalafón más bajo después del recluta en la cadena de mando.